Склифосо́вский — фамилия. Известные носители:

 Склифосовский, Николай Васильевич (1836—1904) — русский профессор медицины.
 Склифосовский, Николай Васильевич (1870—1935) — русский художник.
 Склифосовский, Павел Тимофеевич (1854—1918) — русский военный врач-хирург.

См. также 
 «Склифосовский» — российский телесериал 2012 года.